Der Dreiband-Weltcup 1990/3 war das 3. Weltcupturnier im fünften Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 23. bis zum 25. November 1990 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Berlin in Deutschland statt. Es war das fünfte Dreiband Weltcup-Turnier in Berlin.

Geschichte 
Berlin ist für Ludo Dielis offenbar ein gutes Pflaster. Wie im Vorjahr konnte er sich in die Siegerliste eintragen. Damit gewann er sein zweites Weltcup-Turnier mit seiner besten Weltcup Leistung. Er spielte einen hervorragenden Generaldurchschnitt (GD) von 1,644. Übertroffen wurde er aber noch durch seinen Finalgegner Torbjörn Blomdahl. Dieser schrammte knapp am Generaldurchschitts-Weltrekord vorbei und spielte einen GD von 1,909. Den besten Einzel-Durchschnitt (BED) spielte aber der Altmeister Raymond Ceulemans im Spiel um Platz drei. Gegen Lokalmatador Dieter Müller erreichte er 2,500. Für Müller war es die beste Saison-Platzierung. Einen starken Auftritt im Achtelfinale hatte der junge Saarländer Frank Jungfleisch. Nach 0:2 Satzrückstand konnte er den Weltcup-Sieger aus Antwerpen Richard Bitalis noch mit 3:2 Sätzen besiegen.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Ludo Dielis
  Richard Bitalis
  Raymond Ceulemans
  Junichi Komori
  Rini van Bracht
  Yoshihiko Mano
  Marco Zanetti

Wildcards BWA:
  Sang Chun Lee
  Dieter Müller

Qualifikanten Spa:
  Christoph Pilss
  Tatsuo Arai

Ausrichterplätze:
  Christian Rudolph
  Hans-Jürgen Kühl
  Harald Thiele
  Frank Jungfleisch

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.O.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Torbjörn Blomdahl, Ludo Dielis, Richard Bitalis und Raymond Ceulemans) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler Eins beendet Punkten beendet, so hatte Spieler Zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Einzelnachweise 

1990 3
Karambolageveranstaltung 1990

Billardturnier in Deutschland
Billardturnier in Berlin

Berlin-Charlottenburg